Kuhbier steht für:

 Kuhbier (Groß Pankow), Ortsteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg

Personen:

 Anke Kuhbier (1943–2018), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinz Kuhbier (1907–1998), deutscher Verwaltungsbeamter
 Jörg Kuhbier (* 1940), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Hamburger Senator